Hendriks ist der Familienname folgender Personen:

 Anneken Hendriks (1522–1571; auch: Anna Heyndriksdochter oder Anneke de Vlaster), friesische Märtyrerin der Täuferbewegung
 Barend Leonardus Hendriks (1830–1899), niederländischer Porträtmaler, Zeichner und Lithograf
 Cor Hendriks (1934–2016), niederländischer Fußballspieler
 Gijs Hendriks (1938–2017), niederländischer Jazzmusiker
 Heiko Hendriks (* 1966), deutscher Politiker (CDU), MdL Nordrhein-Westfalen
 Irene Hendriks (* 1958), niederländische Hockeyspielerin
 Jan Hendriks (1928–1991), deutscher Schauspieler
 Jimmy Hendriks (* 1994), niederländischer Dartspieler
 Jo Hendriks (1923–2001), niederländischer Politiker
 Johannes Willibrordus Maria Hendriks (* 1954), niederländischer Geistlicher, Bischof von Haarlem-Amsterdam
 Kaj Hendriks (* 1987), niederländischer Ruderer
 Marc-Oliver Hendriks (* 1970), deutscher Rechtswissenschaftler und Unternehmer
 Pieter Hendriks (* 1970), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Sara Hendriks (1846–1925), niederländische Malerin und Zeichnerin
 Wesley Hendriks (* 1985), niederländischer Eishockeyspieler
 Wybrand Hendriks (1744–1831), niederländischer Maler

Siehe auch:
 Hendrix (Begriffsklärung)
 Hendricks
 Hendrickx
 Hendrikse
 Hendriksen
 Hendriksz